

Cinema
Demone bianco (Bewitched) – film statunitense del 1945 diretto da Arch Oboler
Vita da strega (Bewitched) – film statunitense del 2005 diretto da Nora Ephron

Musica
Bewitched – gruppo musicale heavy/black metal svedese
Bewitched – gruppo musicale rock statunitense guidato da Bob Bert, ex Sonic Youth
Bewitched – album di Andy Summers e Robert Fripp del 1984
Bewitched – album dei Luna
B*Witched – gruppo musicale pop irlandese
Bewitched – album del chitarrista Dario Chiazzolino

Televisione
Vita da strega (Bewitched) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1964 al 1972

Pagine correlate
Vita da strega